Le tournoi de tennis de Tarente est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1984, classée en catégorie VS Tour C1, se dispute du 23 au .

Sandra Cecchini remporte le simple dames. En finale, elle bat Sabrina Goleš, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sabrina Goleš et Petra Huber.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tarente
 Saison 1984 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1984
Tarente
Sport en Italie en 1984
Tennis en avril 1984